Cochabamba kan syfta på:

 12376 Cochabamba − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Bolivia 

 Cochabamba (departement) – departement, 
 Cochabamba – en stad 

Robotskapade Boliviaförgreningar